В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Нейланд і Яна Новотна 6-3 6-2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Яна Новотна (фінал)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)